Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Larsson che ha battuto in finale Anders Järryd 6-4, 7-6(5).

Teste di serie

 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Christian Bergström (secondo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Anders Järryd (finale)

 Jonas Svensson (secondo turno)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)
 Magnus Larsson (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1992
ATP Tour 1992